Raymond Mears ist der Name folgender Personen:

* Raymond Mears (Fußballspieler), neuseeländischer Fußballspieler 
 Raymond Paul Mears (* 1964), britischer Survivaltrainer, Autor und Filmemacher

Siehe auch:
 Ray Mears